Илирийски може да се отнася за:

 Илирия, историко-географска област в Западните Балкани;
 Илирик, римска провинция;
 Илири, индоевропейски племена, обитаващи през античността в Западните Балкани;
 Илирийски език, мъртъв индоевропейски език;
 Илирийски език (южнославянски), общо наименование на южнославянските езици от преди възникването и развитието на славистиката;
 Илирийско движение, хърватско възрожденско движение през 19 век;
 Илирийски провинции, провинции в Първата Френска империя на територията на Австрийската империя в периода 1809 - 1816 години;
 Кралство Илирия, провинция в Австрийската империя през първата половина на 19 век;